«Джейн Эйр» () — художественный фильм режиссёра Кэри Фукунага, экранизация одноимённого произведения Шарлотты Бронте. Премьера фильма в США состоялась 11 марта 2011 года, в России — 1 сентября 2011. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов».

Сюжет 
Молодая гувернантка по имени Джейн нанимается в дом богатого мистера Рочестера. Возникшая между хозяином и гувернанткой его приёмной дочери любовь стирает все барьеры — социальные, материальные, возрастные. Настоящая любовь, которой не страшна разлука, не важно расстояние. Спустя годы, сможет ли Джейн простить любимого и воссоединиться с ним?

В ролях

Отзывы 
Фильм был высоко оценён кинокритиками. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 84 %, на основании 162 рецензий критиков, средний рейтинг составляет 7,3 из 10. Сайт Metacritic дал фильму оценку в 76 баллов из 100 на основе 35 обзоров. Известный кинокритик Роджер Эберт оценил кинокартину в 3,5 звезды из 4-х.

Примечания

Ссылки 
 
 
  
 

Экранизации романа «Джейн Эйр»
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Фильмы Focus Features
Фильмы на английском языке